Acidinus ist das Cognomen folgender Personen:

 Lucius Manlius Acidinus, römischer Prokonsul Spaniens (206–199 v. Chr.)
 Lucius Manlius Acidinus Fulvianus, römischer Konsul 179 v. Chr.